Ez a lista Hollandia vasútállomásainak nevét tartalmazza táblázatos formában.

A legforgalmasabb állomások
Az alábbi tíz állomás Hollandia legforgalmasabb vasútállomása az utasforgalma alapján:
 Utrecht Centraal
 Amsterdam Centraal
 Rotterdam Centraal
 The Hague Central
 Schiphol Airport
 Eindhoven
 Leiden Centraal
 The Hague HS
 ’s-Hertogenbosch
 Amsterdam Sloterdijk

Az állomások listája betűrendben

Jegyzetek

További információk

 Fotók és információk a régi és új állomásokról – Stationsweb.nl 
 Aktuális fotók és információk az állomásokról
 The European Railway Server 

 
Vasúttal kapcsolatos listák